Franciaország
Sainte-Barbe, település Moselle megyében
Sainte-Barbe, település Vosges megyében